Afran Ismayilov (né en 1988), footballeur international azerbaïdjanais,
 Ajdar Ismayilov (1938-2022), scientifique et politique azerbaïdjanais
 Daniyar İsmayilov (né en 1992), haltérophile turc d'origine turkmène
 Farrukh Ismayilov (né en 1978), footballeur international azerbaïdjanais
 Khadija Ismayilova (1976-) journaliste d'investigation et chroniqueuse radio azerbaïdjanaise
 Olga Ismayilova (1985-), coureuse cycliste sur piste azerbaïdjanaise
 Sakina Ismayilova (1956-), chanteuse azerbaïdjanaise de mugham
 Tagi Ismayilov (1887-1958), combattant azerbaïdjanais

Homonymie de patronyme azéri